Isla White puede hacer referencia a:

 Isla White, una de las islas deshabitadas de la región Kivalliq, en el territorio de Nunavut, Canadá.
 Isla Whakaari/White, un estratovolcán  a 48 km de la costa este de la isla Norte de Nueva Zelanda.
 Isla White (Antártida), una isla cubierta de hielo de la Antártida.
 Isla White (Irlanda del Norte)  una isla en la parte baja del Lago Erne, en el condado de Fermanagh, Irlanda del Norte.